De Schakel (Leeuwarden), een kerk in Leeuwarden
 De Schakel (Paramaribo), een gemeenschapscentrum en sportstadion in Paramaribo
 De Schakel (school), een school in Amstelveen
 De Schakel (sociëteit), de vroegere sociëteit van homo-emancipatievereniging COC
 De Schakel (tijdschrift), een kwartaalblad van de Stichting Genootschap Engelandvaarders
 De Schakel (Warffum), een verenigingsgebouw in Warffum
 Cc De Schakel, een cultuurcentrum in Waregem